het Liberaal Vlaams Verbond, een autonome, sociaal-progressieve en Vlaamsgezinde vereniging
Literal Video Version, een cover van een muziek video clip waarin de songteksten zijn vervangen voor teksten die de beelden van de clip omschrijven
 Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, een Surinaams ministerie